

Шарчинська сільська рада — сільське поселення, Сузунський район, Новосибірська область
 Шарчинська сільська рада — сільське поселення, Тюменцевський район, Алтайський край